Gräbener ist der Familienname folgender Personen:

Thomas Gräbener (* 1965), ehemaliger deutscher Fußballspieler.
Werner Gräbener, Hochschullehrer an der Hochschule Nürtingen-Geislingen